Noord (windstreek), richting op een kompas
 Noordzijde (Amsterdam), een straat in Amsterdam Nieuw-West
 Noordzijde (buurtschap), een buurtschap in Bodegraven-Reeuwijk
 Noordzijde, een straat in deze buurtschap
 Noordzijde (Noordeloos), een straat in het dorp Noordeloos
 Voormalig Gronings waterschap dat is opgegaan in Hoop op Beter